Geografia
Kansas, estado dos Estados Unidos
Kansas (Alabama)
Kansas (Illinois)
Kansas (Oklahoma)

Cinema
 Kansas (1988), filme com Andrew McCarthy e Matt Dillon
 Kansas (1995), filme com Patricia Wettig e Matt Kraven

Música
Kansas (banda) 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música